Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, a Skaldowie együttes 1968-as lemeze
 Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, az előbbi lemez címadó dala